

Sciences humaines et sociales 
 L' est un argument téléologique qui énonce que, de même qu'un dessin implique un dessinateur et une horloge un horloger, la complexité du monde implique sa création par un « Grand horloger » (Dieu). Cet argument, avancé en premier par le théologien britannique William Paley, a joué un rôle de premier plan dans la théologie naturelle.

Culture et société 
 Le Grand Horloger (titre original : ) est un roman de l'écrivain américain Kenneth Fearing, publié en 1946.
 La Grande Horloge (titre original : ) est un film américain réalisé par John Farrow d'après le roman The Big Clock de Kenneth Fearing, sorti en 1948.